Niemcy:
 Hisel – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm

Osoby:
 Herbert Hisel – niemiecki humorysta

Zobacz też:
 Hiesel